Râul Valea Boului se poate referi la:

 Valea Boului - afluent al râului Podriga
 Valea Boului - afluent al Buzăului, numit și Valea Mare sau Valea Bătrâna